Peter Aston (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Panthers de Pickering || LHJPO ||46 ||5 ||22 ||27 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Petes de Peterborough || LHO ||36 ||2 ||3 ||5 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Petes de Peterborough || LHO ||52 ||0 ||15 ||15 ||16 ||14 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
|2005-2006 || Petes de Peterborough || LHO ||16 ||4 ||15 ||19 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Spitfires de Windsor || LHO ||49 ||12 ||21 ||33 ||21 ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 
|-
|2006-2007 || Ässät Pori || SM-liiga ||21 ||2 ||1 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Generals d'Oshawa || LHO ||41 ||8 ||24 ||32 ||38 ||9 ||1 ||7 ||8 ||8
|-
|2007-2008 || Everblades de la Floride || ECHL ||6 ||1 ||2 ||3 ||4 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||56 ||3 ||10 ||13 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||53 ||2 ||8 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||26 ||7 ||19 ||26 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||17 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|126 ||5 ||18 ||23 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-

|32 ||8 ||21 ||29 ||12 ||2||0 ||1||1 ||2

|194 ||26 ||78 ||104 ||102 ||30 ||3 ||12 ||15 ||16

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace